Александр Линкестиец (; IV век  — 330 год ), также Александр Линкестид — военачальник Александра Македонского.

Происходил из знатного верхнемакедонского рода, который некогда управлял горной областью Линкестидой. После смерти Филиппа II даже рассматривался в качестве возможного престолонаследника. Участвовал в походе Александра Македонского в Азию, во время которого недолгое время руководил фессалийской конницей. Впоследствии Александра Линкестида заподозрили в заговоре против македонского царя и арестовали. Через несколько лет был казнён.

Происхождение. Ранние годы 
Александр принадлежал к знатному верхнемакедонскому роду, который некогда управлял горной областью Линкестидой. Отцом Александра был военачальник Аэроп, братьями — Аррабей и Геромен. Историк И. Ш. Шифман называл отца Александра Аэропа линкестийским царём. По всей видимости, он принадлежал к той части верхнемакедонской знати, которая смирилась с покорением их областей царём Македонии Филиппом II в обмен на признание их статуса и предоставление высоких должностей в македонской армии. В то же время Линкестиды не теряли надежду когда-нибудь восстановить свою былую самостоятельность. К линкестийской знати принадлежала мать Филиппа II и бабушка Александра Македонского Эвридика. Александр Линкестиец был женат на дочери влиятельного военачальника и сподвижника Филиппа II Антипатра, что свидетельствует о высоком положении линкестийской знати при македонском дворе.

Незадолго до смерти Филипп II отправил Аэропа в изгнание. Согласно античной традиции, поводом для устранения военачальника стал весьма незначительный проступок. Аэроп привёл в военный лагерь некую женщину. Тяжесть наказания, по мнению историков, связана с желанием царя устранить потенциально опасного политического соперника. Семья Аэропа, в том числе и Александр, пользовалась большим влиянием при македонском дворе при Филиппе II. Об этом свидетельствует та угроза, которую в них увидел Александр Македонский после убийства отца в 336 году 

После восшествия на престол Александра Македонского войсковое собрание осудило на казнь множество представителей знати, среди которых были и сыновья Аэропа Аррабей и Гермоген. Возможно, их обвинили в том, что они по заданию персов участвовали в заговоре по убийству Филиппа II, хоть такая вероятность и выглядит маловероятной в связи с наличием у царя Македонии более богатых и влиятельных врагов. Насколько эти обвинения соответствовали действительности, неизвестно. Возможно, Александр Македонский лишь устранял возможных претендентов на царский престол. Так, Плутарх писал, что после смерти Филиппа «Македония, не совсем ещё исцелившаяся от ран, обращала взоры на Аминту и сыновей Аэропа». Несомненным является то, что эти казни упрочили положение Александра Македонского, а также позволили молодому царю отвести от себя подозрения и выступить в роли мстителя за отца.

Александр Линкестид не пострадал, хотя, как и его братья, попал под подозрение. Существует как минимум две версии, почему Александр не только не был казнён вместе с Аррабеем и Героменом, но и упрочил своё положение. Согласно Арриану, он одним из первых явился к Александру Македонскому и признал его новым царём. Фрагмент из Арриана — «он явился к нему один из первых после кончины Филиппа и, надев панцирь, пошел вместе с ним во дворец» — могут рассматривать в качестве готовности Линкестийца воевать за Александра Македонского. Также Александр Линкестиец был женат на дочери полководца Антипатра, которому Александр Македонский был во многом обязан своим воцарением. Александровская традиция подчёркивала лояльность Линкестийца, который первым явился к Александру Македонскому, а также ложность подозрений. Противоположная ей антиалександровская традиция связывала прощение задействованного в заговоре Линкестийца с его тестем Антипатром.

При Александре Македонском 
В начале правления Александра Македонского Линкестид стал «стратегом Фракии». Эта должность предполагала наличие во Фракии местных вассальных князей, над которыми македонский царь назначал наместника. В его обязанности входил, среди прочего, контроль за сбором десятины. Александр Линкестид стал первым известным из античных источников «стратегом Фракии». В этой должности он не мог участвовать в походах Александра, хотя перед осадой и уничтожением Фив жители города вначале и успокаивали себя, что к ним идёт войско Александра Линкестида, а не царя.

На должности стратега Фракии Александр Линскестиец продержался недолго. Александр Македонский не доверил ему управление областью во время своего похода в Азию и взял к себе в войско. В 334 году  начальнику фессалийской конницы Калласу была передана в управление сатрапия Геллеспонтская Фригия, а начальником конницы стал Александр Линкестид.

На новой должности Александр Линкестиец пробыл всего несколько месяцев. Он помог Калласу утвердиться в новых владениях в Троаде и даже получил славу мужественного и гордого военачальника, пользовавшегося доверием среди друзей Александра Македонского. Вскоре Линкестид был арестован по подозрению в предательстве и тайных переговорах с Дарием III. Согласно Арриану, персидский царь отправил гонца к Линкестиду с предложением убить Александра Македонского. За это Дарий III обещал сделать всё от него зависящее, чтобы следующим царём стал Александр Линкестид, а также обещал тысячу талантов. Гонец был перехвачен и попал к Пармениону, который доложил о сообщении Александру Македонскому. На военном совете решили, что «неразумно было и раньше поручать командование конницей человеку, не заслуживающему доверия; теперь же следует как можно скорее его убрать, прежде чем фессалийцы не свыкнутся с ним и не пойдут за ним против Александра». В этом изложении событий нельзя исключить и наговор со стороны Пармениона. Мотивами военачальника могли быть уменьшение влияния Антипатра, желание получить контроль над фессалийской конницей, личная неприязнь к Александру Линкестийцу. Также Пармениону могло не нравиться, что следующим царём после бездетного Александра может стать представитель знати из Верхней Македонии, а не кто-то из членов семей военачальников Филиппа II. В других источниках представлены иные версии ареста Александра Линкестида. Согласно Диодору, мать Александра Македонского Олимпиада в письмах предостерегала сына от Линкестида. «Обвинение это подтвердилось множеством других основательных улик. Александр [Линкестид] был схвачен и в ожидании суда посажен в оковах под стражу». Таким образом она хотела навредить своему врагу и тестю Александра Линкестийца Антипатру. Ещё по одной версии, нити заговора шли через политического беженца Аминту. Историк Ф. Шахермайр считал, что вся история о заговоре представляет лишь официальную версию ареста Линкестида. Предположительно Александр был заключён под стражу осенью или зимой 334/333 года , либо, по другой версии, незадолго до битвы при Иссе, которая произошла в ноябре 333 года  Нельзя исключить и «двойной» арест, когда Линкестийца сначала задержали и отпустили, а потом вновь посадили под арест.

Александр Линкестид около трёх лет находился под стражей. Существует несколько версий относительно задержки между арестом и казнью Александра Линкестида. Историк Г. Берве подчёркивает, что, согласно античным источникам, нет доказательств участия Александра Линкестида в заговоре. Речь шла лишь о предложении Дария III, которое Линкестид даже и не получил. Соответственно, военачальник был арестован лишь в связи с подозрениями об измене. Историк М. М. Холод также считал, что предложения, с которыми Дарий III якобы, обратился к Александру Линкестийцу, не имели реальных оснований. Соответственно, причиной ареста стали не достоверные улики, а лишь подозрения Александра Македонского. Даже те авторы, которые считают, что заговор действительно существовал, подчёркивают, что его время не пришло. Окрылённые победами солдаты и военачальники в самом начале похода не приняли бы убийцу победоносного Александра Македонского в качестве его наследника. Однако, даже если заговор и существовал, то его следует рассматривать в контексте последней попытки македонской знати децентрализовать государство и вернуть независимость землям Верхней Македонии, а не противодействие восточной политике Александра Македонского.

В решении арестовать, а не казнить Александра Линкестийца нельзя исключать и родственный фактор. Казнь влиятельного представителя царской династии Линкестидов могла быть негативно воспринята жителями этой области. Тесть Александра Антипатр во время походов Александра Македонского был наместником на родине царя в Македонии. Согласно Квинту Курцию Руфу, он даже просил царя помиловать зятя. Казнь Александра Линкестида могла создать дополнительные противоречия между царём и наместником. Возможно, таким образом Александр Македонский хотел отстранить своего военачальника от командования конницей, тем самым желая предотвратить гипотетическое восстание старой македонской знати. Историки Б. Г. Гафуров и Д. И. Цибукидис отмечают, что окончательное решение о судьбе Александра Линкестийца было принято лишь после роспуска фессалийской конницы, после взятия главных городов империи Ахеменидов и окончания «священной войны» против персов.

Казнили его только в 330 году  после заговора Филоты. После смерти изменников, которые замышляли убить Александра Македонского, войско вспомнило и о прежних заговорщиках, к которым относили Александра Линкестида. Существует предположение о том, что заговорщики намеревались объявить царём Александра Линкестида, так как тот, в отличие от Филоты, принадлежал к царскому роду. Более того, Александр Линкестиец после уничтожения большинства представителей из династии Аргеадов становился вторым по знатности человеком в македонском войске после царя.

Согласно античной традиции, «Александра привели из-под стражи и велели ему говорить. Но хотя он обдумывал оправдательную речь в течение трёх лет, от смущения и волнения он сказал мало из того, что подготовил: под конец ему изменила не только память, но и рассудок. Ни у кого не было сомнения, что его волнение свидетельствует об упрёках совести, а не о слабой памяти. Итак, воины, стоявшие к нему ближе, пронзили его копьями, пока он ещё боролся со своей забывчивостью». Причиной такого поведения Линкестийца могла, по мнению М. М. Холода, быть и фантастичность обвинений. Военачальник мог просто считать их немыслимыми. Следствием казни Александра Линкестийца стало ухудшение отношений Александра Македонского с Антипатром.

В литературе 
Александр Линкестиец неоднократно упоминается в романе «Сын Зевса» Л. Ф. Воронковой, а в романе «В глуби веков» ему посвящена целая глава.

Примечания

Литература

Источники

Исследования 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Военачальники Александра Македонского